Güiza ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Güiza (Dani Güiza; * 1980), spanischer Fußballspieler
 Joaquím Humberto Pinzón Güiza (* 1969), kolumbianischer Geistlicher, Apostolischer Vikar von Puerto Leguízamo-Solano

Siehe auch:
 Guiza